Die Bulgarische Fußballmeisterschaft 1939/40 war die 16. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Meister wurde Aufsteiger ZSK Sofia.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten im Verlauf einer Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 18 Spiele. Die beiden Tabellenletzten stiegen in ihre regionalen Gruppen ab und wurden durch zwei Aufsteiger ersetzt.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1939
Fußballsaison 1939/40